Малая немецкая подводная лодка времён Второй мировой войны. Заводской номер 267.
 U-138 (1918)
 U-138 (1940)